Тенис турнирът на смесени двойки на Летните олимпийски игри през 2012 се провежда между 28 юли и 5 август на тревните кортовете на Ол инглънд клъб в Уимбълдън, Лондон. Тайбрек се използва в първите два сета на всеки мач и ако резултата от тези първи два сета е равен, се играе така наречения „супер тайбрек“, в който се играе до 10 точки и ако е наложително, до разлика от две точки след това.

Това е първият олимпийски турнир на смесенени двойки от 1924, когато американците Хейзъл Уайтман и Ричард Уилямс печелят златния медал.

Календар 
Мачовете се играят между 1 и 5 август. Всички часове са българско време:

Поставени двойки

Схема

Ключ 
 INV = Покана от МОК
 IP = Покана от Международната тенис федерация
 Alt = Влиза на мястото на друг състезател
 PR = Състезател, който поради контузия влиза в схемата с по-ранно класиране в ранглистата (преди да получи контузията)
 w/o = несъстоял се мач поради невъзможността на един от двамата състезатели да участва
 r = един от двамата състезатели се оттегля по време на мача поради някаква причина
 d = дисквалификация

Схема 

Тенис на летните олимпийски игри 2012